«Акусти́ческий журна́л» — научный журнал, являющийся единственным российским академическим журналом, целиком посвященным акустике. В журнале публикуются научные обзоры, оригинальные статьи, краткие сообщения, письма в редакцию, информация о текущих событиях и мероприятиях. Тематика публикаций включает в себя рассмотрение в теоретическом и экспериментальном аспекте вопросов фундаментальной и прикладной акустики. Публикуются результаты научных исследований, проводимых в институтах Российской академии наук, университетах и научно-исследовательских организациях России, а также и других стран. Предназначается для научных работников, аспирантов, студентов-физиков старших курсов, преподавателей.

История 
Основан в 1955 году по инициативе Н. Н. Андреева, который стал первым главным редактором журнала. Выходит 6 раз в год (до 1972 года выходил 4 раза в год).

Включён в список научных журналов ВАК.

Хроникальные и статистические сведения 
 Годы выхода (с 1955 г.)
 Количество выпусков: 1955—1972 — по 4 выпуска, 1973—2021 — по 6. Всего на конец 2020 г. — 360 выпусков и одно приложение (2005, Приложение). Выпуски 4 и 5 2009 г. объединены в один номер (№ 4-5).
 Количество статей — 9597.
 Количество авторов — 6023.
 По одной статье написали 60% авторов, по две — 15%, по три — 7% (данные с начала выпуска по 6 номер 2016 года). Обычно авторы печатались по алфавиту, но не всегда.

 Появление подписного индекса, ISSN, УДК (с 1963 в. 3), копирайта на статьи с 1989 в. 6, а на журнал — с 1973 в. 3.
 Изменения главного редактора
 1955—1962 № 1 — Н. Н. Андреев.
 1962 № 2 — 1987 — В. С. Григорьев.
 1988—2002 № 5 — Л. М. Лямшев.
 2002 № 6 — 2003 № 2 — и. о. гл. редактора Ф. В. Бункин.
 2003 № 3 — 2021 № 4 — О. В. Руденко.
 с № 5 2021 — И. Б. Есипов.
 Изменения формата журнала: 1955—1990 — 70х108 1/16; 1991—1993 — 70х100 1/16; с 1994 — 60х88 1/8.
 1955—1989 — печать содержания в конце выпуска, с 1990 г. — в начале.
 Появление редакционного совета — с 1990 г.
 1955—1993 гг. — журналы делятся на выпуски, а далее (с 1994 г.) — на номера.
 1955—1989 гг. — том печатался римскими цифрами (до XXXV), а далее (с 1990 г.) — арабскими.
 Издательство: с 1955 по 1993 гг. — Наука, 1994—1998 г. МАИК «НАУКА» (МАИК — Международная академическая издательская компания), с 1999 г. — МАИК «НАУКА/ИНТЕРПЕРИОДИКА», с 2005 г. — опять НАУКА.
 Изменение копирайта:
 с 1973 в. 3 — © Издательство «Наука»;
 с 1974 в. 4 — © Издательство «Наука», «Акустический журнал»;
 с 1991 в. 3 — © Отделение общей физики и астрономии АН СССР, Издательство «Наука», Акустический журнал;
 с 1992 в. 2 — © Отделение общей физики и астрономии РАН, Издательство Наука, Акустический журнал;
 с 1993 в. 4 — © РАН, Отделение общей физики и астрономии;
 с 2002 № 4 — © РАН;
 с 2004 № 3 — © РАН, Редколлегия «Акустического журнала» (составитель).
 В период 1955—1991 гг. — журнал издавался по высокой печати, с 1992—2005 гг. — офсетная печать, с 2006 г. — цифровая печать.
 1990—2008 гг. — публикация резюме и на английском языке.
 С 1997 г. — перестали печатать исправления.
 С 2006 № 2 по 2010 № 1 статьи в журнале рубрицировались по PACS.
 С 2007 г. — появление рубрикации в виде разделов.
 С 2009 г. — перестали печатать англоязычное содержание.
 В 2011 г. журнал начал сопровождать публикации ключевыми словами.
 С 2012 г. журнал перестал печатать сводку по вышедшим на русском языке книгам.
 С первого номера 2013 года статьи снабжаются Цифровым идентификатором объекта (Digital Object Identifier, DOI)
 С основания (1955 г.) журнал переводится на английский язык.

Основные разделы журнала 
 Классические проблемы линейной акустики и теории волн
 Нелинейная акустика
 Физическая акустика
 Акустика океана. Гидроакустика
 Атмосферная и воздушная акустика
 Акустика структурно неоднородных твердых сред. Геологическая акустика
 Акустическая экология. Шумы и вибрация
 Акустика помещений. Музыкальная акустика
 Обработка акустических сигналов. Компьютерное моделирование
 Акустика живых систем. Биомедицинская акустика
 Физические основы технической акустики
 Информация

Редакция

Главный редактор 
 И. Б. Есипов

Редакционная коллегия 
 Ю. И. Бобровницкий (зам. главного редактора)
 М. Л. Лямшев (отв. секретарь)
 С. В. Егерев
 А. А. Карабутов
 Т. К. Козубская
 В. Ф. Копьев
 А. И. Коробов
 А. Г. Лучинин
 А. И. Малеханов
 М. А. Миронов
 С. А. Никитов
 В. Г. Петников
 Е. В. Чарная

Редакционный совет 
 Ю. В. Гуляев
 С. Н. Гурбатов 
 В. А. Зверев
 Л. А. Островский
 О. В. Руденко
 А. П. Сарвазян
 Б. Н. Четверушкин

Зав. редакцией 
 В. А. Гусев

Научные редакторы 
 В. А. Гусев
 А. М. Романовская

Адреса и контакты 
 119991, Москва, Ленинские горы, МГУ им. Ломоносова, Физический ф-т, кафедра акустики
 Телефон/факс: +7(495)939-29-18
 E-mail: acoust-journal@phys.msu.ru

Ссылки 
 Официальный сайт — полный архив журнала
 Шамаев В. Г., Горшков А. Б., Жаров А. В. Архив «Акустического журнала» в Интернете (www.akzh.ru)
 Страница журнала на сайте Издательства «Наука»

Физические журналы
Научные журналы СССР
Журналы ВАК Минобрнауки России
Акустика